Il singolare femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Gabriela Sabatini che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 6-1, 6-1.

Teste di serie

 Gabriela Sabatini (Campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Jana Novotná (quarti di finale)
 Mary Joe Fernández (semifinali)
 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Assente
 Zina Garrison (terzo turno)
 Anke Huber (semifinali)

 Leila Meskhi (quarti di finale)
 Helena Suková (terzo turno)
 Sabine Appelmans (secondo turno)
 Sabine Hack (secondo turno)
 Julie Halard-Decugis (terzo turno)
 Nataša Zvereva (primo turno)
 Gigi Fernández (quarti di finale)
 Radka Zrubáková (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1992